Cantone di Saint-Denis-2 – cantone francese della Riunione
Cantone di Saint-Denis-2 – cantone francese della Senna-Saint-Denis